Pierwszy rząd Wincentego Witosa – rząd 1920-1921
 Drugi rząd Wincentego Witosa – rząd 1923
 Trzeci rząd Wincentego Witosa – rząd 1926